Il doppio del torneo di tennis Ciudad de Pontevedra 1996, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Il tabellone di doppio del Ciudad de Pontevedra 1996, torneo di tennis che faceva parte dell'ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 1996, è stato vinto da Anne-Marie Mikkers e Henriette van Aalderen (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Laurence Bois e Emanuela Brusati (tds n. 2) con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di Serie

  Anne-Marie Mikkers /  Henriette van Aalderen (campionesse)
  Laurence Bois /  Emanuela Brusati (finale)

  Stéphanie Content-Tardieu /  Joana Pedroso (semifinali)
  Marina Escobar Martínez /  Elisa Peñalvo (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Ciudad de Pontevedra 1996